Это список всех 32 боро Лондона в пределах Большого Лондона плюс Лондонский Сити. Разделение Лондона на боро было произведено 1 апреля 1965 года. Было выделено двенадцать боро Внутреннего Лондона и двадцать Внешнего. Национальная статистическая служба внесла поправки в обозначения трёх боро для статистических целей. Три боро получили статус королевских, и один — сити.

Схема боро Лондона

Список боро Лондона

Примечания

Ссылки